KJB steht für:
 Karlsruher Juristische Bibliographie, Fachzeitschrift des Verlags C.H. Beck
 Katholische Jugend Bewegung, die Jugendorganisation der Piusbruderschaft, siehe Katholische Jugendbewegung #Verbände außerhalb des BDKJ
 Kinder- und Jugendbeirat, politisches Gremium in deutschen Gemeinden
 King-James-Bibel, englische Bibelübersetzung

kjb steht für:
 Kanjobal-Sprache (ISO-639-3-Code), Maya-Sprache auf der westlichen Hochebene von Guatemala

Abkürzung